La Coppa Mercosur 2000 è stata la terza edizione del trofeo, ed è stata vinta dal Vasco da Gama.

Formula
Le 20 squadre partecipanti sono divise in 5 gruppi da 4, le cui prime classificate e le 3 migliori seconde si qualificano ai quarti di finale.

Partecipanti

Fase a gironi

Gruppo A

Risultati

Classifica

Gruppo B

Risultati

Classifica

Gruppo C

Risultati

Classifica

Gruppo D

Risultati

Classifica

Gruppo E

Risultati

Classifica

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Spareggio

Verdetti

Collegamenti esterni
 Copa Mercosur 2000 - RSSSF

Calcio nel 2000
 2000